EuroHockey Club Champions Cup je natjecanje najboljih europskih klubova u športu dvoranskom hokeju. 

Krovna organizacija za ovo natjecanje je Europska hokejska federacija (EHF). 

Prvi put se počelo održavati 1990. godine.

Natjecateljski sustav 

Za razliku od drugih europskih klupskih natjecanja, ovo se natjecanje održava po turnirskom sustavu. 

Osam momčadi koje su prvaci svojih država se bore za naslov. Države čiji predstavnici sudjeluju su one, čiji prvaci su lanjske godine zauzeli prvih šest mjesta kao i obje države, čiji su klubovi su godinu prije u nižem natjecateljskom razredu, EuroHockey Club Champions Trophy-u došli do završnice.
Države, čiji su predstavnici završili na zadnja dva mjesta u ovom kupu, ispadaju u niži razred, u "Trophy". Po istom kriteriju prelaženja u viši i ispadanja u niži razred se momčadi natječu u trećem natjecateljskom razredu, Challenge I i četvrtom natjecateljskom razredu, Challenge II.

Ovaj turnir koji se prije zvao Kup europskih prvaka se održava svake godine u siječnju ili veljači.

Popis pobjednika 

Europska klupska natjecanja u dvoranskom hokeju